Breezy Point steht für:

 Breezy Point (Indiana), Ort im Carroll County, Indiana
 Breezy Point (Maryland), Ort im Calvert County, Maryland
 Breezy Point (Minnesota), Kleinstadt im Crow Wing County, Minnesota
 Breezy Point (New Hampshire), Ort im Grafton County, New Hampshire
 Breezy Point (New York)
 Breezy Point (Pennsylvania), Ort im Fulton County, Pennsylvania